Museo della scienza – museo di Londra
 Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci – museo di Milano
 Museo della scienza e dell'industria – museo di Chicago
 Museo di storia della scienza – museo di Firenze, ora Museo Galileo
 Museo multipolare della scienza e dell'informazione scientifica – museo di Roma